Кирил:

Имя  
 Кирил — архиепископ Белокриницкий и всех древлеправославных христиан Митрополит.
 Кирил — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.

Фамилия 
 Кирил, Георгий Васильевич (род. 1954) — советский и украинский спортсмен и тренер.

См. также